Ogawa bezeichnet:

 Ogawa (Familienname), ein japanischer Familienname
 Ogawa (Higashiibaraki) (heute: Omitama), eine ehemalige Stadt in der Präfektur Ibaraki
 Ogawa (Naka) (heute: Hitachi-Ōmiya), ein ehemaliges Dorf in der Präfektur Ibaraki
 Ogawa (Kumamoto) (heute: Uki), eine ehemalige Stadt in der Präfektur Kumamoto
 Ogawa (Nagano), ein Dorf in der Präfektur Nagano
 Ogawa (Saitama), eine Stadt in der Präfektur Saitama
 Ogawa (Tochigi) (heute: Nakagawa (Tochigi)), eine ehemalige Stadt in der Präfektur Tochigi
 Ogawa Seiki K.K., einen Hersteller von Modellbaumotoren
 Ogawa (Han), ein Lehen in der Provinz Owari